Austria:
 Gschaidt – miejscowość w gminie Roßbach, w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn

Zobacz też:
 Gschaid
 Hochneukirchen-Gschaidt